Денис Максимович Хлыстов (родился 9 января 2002 года в пгт. Приобье), более известный под своим псевдонимом K.Lost, является молодым и талантливым музыкантом, диджеем и продюсером из России. Он прославился своими хитами в жанрах электронной музыки, таких как deep house, tech house и techno.

Жизнь и карьера

Денис Хлыстов начал свою карьеру в музыкальной индустрии в 2017 году, когда он был еще школьником. Он начал увлекаться электронной музыкой и посвятил свое время созданию собственных треков. Его первые работы были опубликованы на популярных музыкальных платформах, таких как SoundCloud и YouTube.

Со временем Хлыстов стал все более популярным в мире электронной музыки, и в 2019 году он выпустил свой первый EP под названием "Lost". Альбом был хорошо принят критиками и поклонниками электронной музыки, и помог ему привлечь еще больше внимания к своей музыке.

После этого Хлыстов продолжил выпускать новые треки и синглы, получая все большую популярность в мире электронной музыки. Он работал с известными лейблами, такими как "Toolroom" и "Knee Deep In Sound", и выступал на многих крупных фестивалях и мероприятиях по всей России.

В 2021 году Хлыстов выпустил свой первый альбом под названием "Genesis". Этот альбом представляет собой новую ступень в карьере музыканта и включает в себя 10 треков, которые продемонстрировали широкий спектр его музыкальных возможностей и творческого взгляда на мир электронной музыки.

Стиль и влияние

Музыка Дениса Хлыстова, известного как K.Lost, отличается особой эмоциональностью и мелодичностью, сочетающейся с глубоким и качественны